Supercoppa turca 2020 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa turca 2020 – torneo di pallavolo maschile